Флаг сельского поселения Пестриковское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Пестриковское Коломенского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 31 октября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4688.

Флаг составлен на основе герба сельского поселения Пестриковское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиций.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по диагоналям и горизонтали на шесть частей: голубую — вверху, малиновую и жёлтую — у древка, белую и зелёную — у свободного края и красную — внизу и несущее в середине белую с золотой короной капитель».

Обоснование символики 
Многократное деление флага сельского поселения Пестриковское, каждая часть которого окрашена в свой цвет или металл — созвучно названию поселения (пестрота, пестрит — Пестриковское). Разделение флага на шесть частей символизирует состав сельского поселения Пестриковское: сёла Пестриково, Амерево, Коробчеево, Парфентьево, Сергиевское, посёлок Сергиевский.

Коронованная капитель колонны указывает на принадлежность сельского поселения территории Коломенского муниципального района, в гербе которого изображена колонна с капителью, что подчёркивает общность интересов и историческое единство двух самостоятельных муниципальных образований. Колонна — символ опоры, стабильности и уверенности.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Малиновый цвет (пурпур) — символизирует власть, славу, почёт, величие, мощь, благородство происхождения, древность.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы и красоты,

Примечания